Аспарухово — топоним в Болгарии:
 село
 Аспарухово — село в Бургасской области;
 Аспарухово — село в Варненской области;
 Аспарухово — село в Монтанской области;
 Аспарухово — село в Плевенской области;
 прочее
 Аспарухово — квартал в городе Варна;
 Аспарухово — административный район в городе Варна.

См. также 
 Аспарух
 Хан-Аспарухово — село в Старозагорской области.